Arnaldo Russo (São Paulo, 6 de setembro de 1924 – 8 de abril de 2008) foi um numismata brasileiro.

Publicou obras importantes da numismática brasileira:
 Catálogo de Moedas do Brasil, São Paulo, 1 edição, 1984.
 Catálogo de Bolso de Moedas do Brasil. São Paulo. 3 edição, 1987.
 Catálogos de Moedas do Brasil - 1645-1978. São Paulo, 1978
 Livro das Moedas do Brasil, São Paulo, 1982;

Ligações externas 
 

Numismatas do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo
Mortos em 2008